Martin-Jan van Santen (* 1968 in Oudehaske, Provinz Friesland, Niederlande) ist ein niederländischer, zeitgenössischer Maler.

Leben und Wirken  

Van Santen studierte Kunstwissenschaften an der Kunsthochschule Constantijn  Huygens in Kampen. Seinen Abschluss machte er 1992 und arbeitete dann gut zehn Jahre als Cartoonist und Animator, ehe er sich als freischaffender Künstler niederlies und sich der Malerei verschrieb.

Einzelausstellungen hatte er bisher in Kampen und mehrfach in einer Galerie in Stuttgart, zuletzt 2023.
 
Martin-Jan van Santen lebt und arbeitet in Kampen.

Malerisches Werk 

Seine Malerei besteht hauptsächlich aus Ölgemälden; die Lieblingsudjets des Künstlers sind das Wasser, Porträts und junge Männer, die er in erotischen Werken aus allen Teilen der Gesellschaft malt, ohne aber pornographisch zu werden. Sein Werk lädt zum Träumen ein und lässt dem Betrachter das letzte Geheimnis erahnen. Das macht seine Malerei so besonders. Auch die Wirkung von Licht spielt in seinem Werk eine große Rolle.

Quellen 

https://www.monopol-magazin.de/shows/martin-jan-van-santen-unbeschwert
https://www.galeriefuchs.de/de/martin-jan-van-santen.html
https://www.mutualart.com/Artist/Martin-Jan-van-Santen/3AA60FA5A5328F42/Biography
https://www.altertuemliches.at/termine/ausstellung/43044

Maler (Niederlande)
Homosexualität in der Kunst
Cartoonist
Niederländer
Geboren 1968
Mann